Kaplí zasvěcených Korunování Panny Marie je více:

 Kaple Korunování Panny Marie (Boněnov), okres Tachov
 Kaple Korunování Panny Marie (Dobrá Voda), okres Ústí nad Orlicí
 Kaple Korunování Panny Marie (Křivoklát), okres Rakovník
 Kaple Korunování a Nanebevzetí Panny Marie (Kyjov), okres Děčín
 Kaple Korunování Panny Marie (Litohošť), okres Pelhřimov
 Kaple Korunování Panny Marie (Nebahovy), okres Prachatice
 Kaple Korunování Panny Marie (Niměřice), okres Mladá Boleslav
 Kaple Korunování Panny Marie (Otěvěk), okres České Budějovice
 Kaple Korunování Panny Marie (Plešovice), okres Český Krumlov
 Kaple Korunování Panny Marie (Štětice), okres Písek
 Kaple Korunování Panny Marie (Vlastkovec), okres Jindřichův Hradec
…a další

Související články 
 Kaple Panny Marie
 Kostel Korunování Panny Marie